Betlehem - grad u Palestini, mjesto Isusova rođenja

Bethlehem (drugi način pisanja) je naziv za više mjesta u SAD-u:
Bethlehem, Connecticut
Bethlehem, Georgia
Bethlehem, Iowa
Bethlehem, New Hampshire
Bethlehem, New York
Bethlehem, Sjeverna Karolina
Bethlehem, Pennsylvania
Bethlehem, Zapadna Virginija
Bethlehem Village, Connecticut

 Bethlehem (JAR), grad u Južnoafričkoj Republici

 Dio grada glavnoga švicarskog grada Berna